Squelettes en fête est le  de la série de bande dessinée Pierre Tombal de Raoul Cauvin et Marc Hardy. L'ouvrage est publié en 2001.

Synopsis

Personnages principaux

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de Pierre Tombal
Album de bande dessinée sorti en 2001
Album Dupuis